Бруно Белотти (; род. 8 декабря 1964, Понте-Носса) — итальянский шахматист, международный мастер (1990).

Чемпион Италии (1989, 1996 и 2001). В составе сборной Италии участник 5-и Олимпиад (1990, 1994, 1998—2002) и 4-х командных чемпионатов Европы (1997—2003).

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Италии